Улица Садо́вского — улица в городе Новомосковске Тульской области. Располагается в центральной части города. Названа в честь С. В. Садовского, директора Новомосковского химического комбината в 1940—1941 и 1946—1965 годах.

История и расположение 
Улица Парковая появилась на карте города согласно первоначальному генплану застройки в 1930-х годах. С запада на восток улицу пересекают улицы Берёзовая, Трудовые Резервы, Октябрьская, Московская, Свердлова и Калинина. Слева примыкает улица Пионерская. На востоке улица упирается в городской парк.

В 1930-х годах на месте дома спорта и центрального рынка в начале улицы было картофельное поле — здесь была окраина города. Улица строилась сначала в конце, возле парка, потом у рынка (в начале), а потом в середине. В конце улицы — небольшие двухэтажные шлакоблочные дома-ветераны. Памятью о 1930-х годах возле них стоят полувековые тополя, старейшие в городе.

В 1965 году решением исполкома горсовета депутатов трудящихся, учитывая большие заслуги С. В. Садовского в строительстве города Новомосковска, его труд в химической промышленности, создании и развитии Новомосковского химкомбината, в целях увековечения его памяти, улица Парковая была переименована в улицу имени Садовского. На доме № 29 установлена мемориальная доска.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 дом 27 — средняя школа № 25
 дом 29 — жилой дом, на стене установлена мемориальная доска о С. В. Садовском
 на пересечении с улицей Московская — памятник Дмитрию Донскому
 дом 41 — Новомосковский родильный дом

По чётной стороне:
 Центральный рынок
 дом 40 — Центральная городская библиотека

Примечания

Литература 
 
 Улицы нашего города Бобрики-Сталиногорск-Новомосковск. 1930—2005 : к 75-летию города / сост.: В. Т. Белоусова, Н. В. Панова, Т. А. Долженкова ; Администрация МО «г. Новомосковск и Новомоск. р-н», Архивный отд. ; фото Н. В. Панова — Новомосковск, 2005. — 53 с.
 Улицы нашего города Бобрики-Сталиногорск-Новомосковск. 1930—2010 / сост.: Е. А. Крашенинникова, Н. В. Панова ; Администрация МО «г. Новомосковск и Новомоск. р-н», Архивный отд. — 2-е изд. — Новомосковск : «Реком», 2010. — 90 с.
 Земля Новомосковская : кн. для чтения по краеведению : учеб. пособие / Н. Н. Минаков, В. Н. Лазарев, А. Е. Вишневецкий, Е. Д. Годунова, М. И. Дорн, Т. С. Лаухина, А. Е. Пророков, Д. Е. Ракитин; отв. ред. Н. Н. Минаков, В. Н. Лазарев; ред. В. В. Киреев; фото В. П. Дворецкий, И. В. Каретников. — 3-е изд., испр. и доп. — Тула: Инфра, 2005. — 163 с.

Садовского улица
Улицы, появившиеся в 1965 году